Franz Künstler (1888-1942) – politico tedesco
 Franz Künstler (1900-2008) – militare austro-ungarico